Лимбу — письмо, использующееся для записи языка лимбу. Является абугидой, произошедшей от тибетского письма.

Описание

Буквы 
Основные буквы передают согласную с гласной .

Цифры

Юникод 
Письмо было включено в Юникод с выходом версии 4.0 в апреле 2003 года. Выделенный для лимбу диапазон — U+1900—U+194F:

Ссылки 
 Omniglot — Limbu / Kirati alphabet

Индийское письмо